Eurídice puede referirse a:

Personajes mitológicos 
 Eurídice, ninfa auloníade de Tracia, mujer de Orfeo;
 Eurídice de Tebas, madre de Hemón, Meneceo y Mégara, y esposa de Creonte. Se suicidó al conocer la noticia del suicidio de su hijo Hemón;
 Eurídice de Argos, hija de Lacedemon y de |Esparta]], era la esposa de Acrisio, y madre de Dánae. 
 Eurídice de Micenas, hija de Pélope, mujer de Electrión y madre de Alcmena;
 Eurídice de Pilos, hija de Climeno, mujer de Néstor;
 Eurídice de Troya, hija de Adrasto, mujer de Ilo y madre del rey Laomedonte; ambos reyes de Troya;
 Eurídice de Nemea, mujer del rey Licurgo de Nemea y madre de Ofeltes;
 Eurídice, mujer de Neleo, madre de Trasimedes;
 Eurídice, hija de Anfiarao y Erífile;
 Eurídice, mujer de Eneas, madre de Ascanio y Etias;
 Eurídice, hija de Pelias,
 Eurídice, una nereida;
 Eurídice, una danaide, hija de Dánao y Polixo, casada con Drías;

Personajes históricos 
 Eurídice, mujer de Amintas I de Macedonia y madre de Alejandro I de Macedonia;
 Eurídice I de Macedonia, hija de Amintas III de Macedonia y madre de Filipo II;
 Eurídice II de Macedonia, hija de Amintas IV de Macedonia y Cinane, esposa de  Filipo III Arrideo;
 Eurídice de Egipto, reina de Egipto;
 Cleopatra Eurídice de Macedonia, mujer de Filipo II de Macedonia;
 Eurídice, mujer de Antípatro II de Macedonia, hija de Lisímaco y Nicea;
 Eurídice de Atenas, una de las mujeres de Demetrio I Poliorcetes;

Otros usos 
 Las óperas italianas Eurídice (ópera):
 Eurídice (Peri) (1600), ópera de Jacopo Peri;
 Eurídice (Caccini) (1602), ópera de Giulio Caccini;
 El asteroide (75) Eurídice;